Прыгунчики  — отряд млекопитающих. Включает одно современное и несколько вымерших семейств. На основании молекулярных исследований относят к надотряду Afrotheria, объединяющему тенреков, златокротов, трубкозубых, хоботных, сирен и даманов.

Наибольшего разнообразия отряд Macroscelidea достигал в миоцене, когда помимо прыгунчиковых существовало ещё 4 семейства прыгунчиков. Некоторые вымершие формы строением зубов настолько напоминали современных даманов, что первоначально были отнесены к отряду Hyracoidea.

Классификация 
В отряд включают одно современное семейство с 2 современными подсемействами и 3 вымершими, 4 полностью вымерших семейства и 2 вымерших рода incertae sedis:

 Роды incertae sedis
  Род 
  Род 
  Семейство Adapisoricidae
  Семейство Amphilemuridae
  Семейство Apheliscidae
  Семейство Louisinidae
 Семейство 
 Роды incertae sedis
  Род 
  Род 
  Подсемейство Herodotiinae
  Род 
  Род 
  Род 
  Род 

 Подсемейство Macroscelidinae
 Род 
 Род 
  Род 
  Род 
  Род 
 Род 
 Род 
 Род 
  Подсемейство Mylomygalinae
  Род 
  Подсемейство Myohyracinae
  Род 
  Род 
 Подсемейство Rhynchocyoninae
  Род 
 Род

Филогения

Примечания 

 
Отряды млекопитающих